Nazwisko to nosili lub noszą:
 Jan Kawulok (1899–1976) – twórca instrumentów ludowych i gawędziarz z Istebnej
 Jan Kawulok (1946-2021) – narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, olimpijczyk
 Jan Kawulok (ur. 1958) – samorządowiec, przewodniczący sejmiku śląskiego